O nome Cosme foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Cosme (1983);
 Furacão Cosme (1989) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa sudoeste do México, causando 30 fatalidades.
 Furacão Cosme (1995) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Cosme (2001) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Cosme (2007) - furacão de categoria 1 que passou ao sul do arquipélago do Havaí, trazendo chuvas moderadas.

Desambiguação